Гербы муниципальных образований России:
 Герб Зырянки — посёлок в Якутии.
 Герб Зырянки — посёлок в Юргамышском районе Курганской области.
 Герб Зырянки — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.